Баянов — фамилия. Известные носители:
 Баянов, Баязит Фатхелисламович (1909—1945) — башкирский писатель и поэт, журналист.
 Баянов, Ильмир Масуилович (род. 1966) — физик. 
 Баянов, Нур Галимович (1905—1945) — татарский поэт.
 Баянов, Пётр Александрович (1910—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Баянов, Рим Галеевич (1930—1996) — актер Салаватского драматического театра. Народный артист БАССР.
 Баянов, Санджи Баянович (1884—?) — присяжный поверенный, эсер, член Всероссийского учредительного собрания.

 Баянова, Алла Николаевна  (настоящая фамилия Леви́цкая; 1914—2011) — румынская, советская и российская эстрадная певица.